Karup Sogn henviser til flere artikler:
 Karup Sogn (Viborg Kommune) – et sogn i Viborg Kommune og i Ikast Provsti
 Karup Sogn (Frederikshavn Kommune) – et sogn i Frederikshavn Kommune og i Frederikshavn Provsti